Snipe Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Snipe Island (Florida)
 Snipe Island (Nassau County, New York)
 Snipe Island (St. Lawrence County, New York)
 Snipe Island (Wisconsin)